Joseph Huber – economista tedesco
Joseph Huber – ginnasta francese